Jerzy Bończak (1928–1988) – generał brygady Wojska Polskiego, profesor medycyny
 Jerzy Bończak (ur. 1949) – polski aktor